Васи́лий Васи́льевич Смирно́в:
 Смирнов, Василий Васильевич (в монашестве Вениамин; 1829—1890) — епископ РПЦ, епископ Воронежский и Задонский.
 Смирнов, Василий Васильевич (род. 1950) — российский государственный и военный деятель,.
 Смирнов, Василий Васильевич (1896—1969) — советский инженер-строитель, инженер-полковник.